Jeppa Bækare, även känd som Jacobus Bikare, född okänt år, död 1404 i Vadstena, var en byggmästare verksam i slutet av 1300-talet. Bækare var verksam vid uppförandet av Vadstena klosterkyrka.

Tryckta källor
Svenska konstnärer, Biografisk handbok, Väbo förlag, 1987, sid 41, ISBN 91-87504-00-6

 
Svenska byggmästare
Födda okänt år
Avlidna 1404
Män
Personer i Sverige under 1400-talet